Сталіно — колишня назва населених пунктів:
 Донецьк (Україна) — у 1924–1941 та 1943–1961 роках.
 Мургап (Туркменістан)
 Шахріхан (Узбекистан)
 Нижні Кунаші (Чувашія)
 Малі Шигалі (Чувашія)

Сталіно — назва можливої генеральної округи нацистської Німеччини на сході України